Haplotàxids (ordre), l'ordre Haplotaxida
 Haplotàxids (família), la família Haplotaxidae